Escudo de Madrid puede referirse a:

 Escudo de la ciudad de Madrid.
 Escudo de la Comunidad Autónoma de Madrid.